Kutralam ist eine alternative Schreibweise für die folgenden Orte im indischen Bundesstaat Tamil Nadu:

 Courtallam, Stadt im Distrikt Tirunelveli
 Kuthalam, Stadt im Distrikt Nagapattinam